Klinkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Klinkowski, deutsche Fußballspielerin
 Maximilian Klinkowski (1904–1971), deutscher Phytomediziner